Andechs steht für:
 Andechs, Gemeinde im Landkreis Starnberg in Bayern
 Kloster Andechs, Kloster in Oberbayern
 Klosterbrauerei Andechs
 Andechser Molkerei
 ein europäisches Adelsgeschlecht, siehe Andechs (Adelsgeschlecht)

Andechs ist der Familienname folgender Personen:

 Ekbert von Andechs-Meranien (nach 1173–1237), Bischof von Bamberg
 Hedwig von Andechs (1174–1243), Heilige der katholischen Kirche
 Gertrud von Andechs (1185–1213), Gräfin von Andechs-Meran und Königin von Ungarn
 Mathilde von Andechs, Tochter des Markgrafen Berthold III. von Istrien, Graf von Andechs

Siehe auch:
 Andexer